Суперкубок Туреччини з футболу 2007 — 35-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 серпня 2007 року між чемпіоном Туреччини «Фенербахче» та володарем кубка Туреччини клубом «Бешікташ».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2007
Туреччина
2007 у турецькому спорті